Васіліс Авлонітіс (;  — , Афіни) — грецький актор, один з найвідоміших представників, так званої, старої грецької школи коміків. Він виступав у численних фільмах і спектаклях в середині XX століття.

Васіліс Авлонітіс відомий глядачу за його співробітництвом у кінострічках поруч із актрисою Георгією Василіаду, де зазвичай грав її чоловіка, брата чи сусіда. Разом вони викликають непідробний сміх. Крім того Авлонітіс виконав кілька складних драматичних ролей, зокрема як головний герой у фільмі «Нічні витівки».

Фільмографія 

  H αριστοκράτισσα και ο αλήτης  (1970)
  Η αρχόντισσα του λιμανιού  (1969)
  Φοβάται ο Γιάννης το θεριό  (1969)
  Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του  (1969)
  Τα κορόιδα, η βαλίτσα μου κι εγώ  (1969)
  Ο πεθερόπληκτος  (1968)
  Τόσα όνειρα στους δρόμους  (1968)
  Σήκω χόρεψε συρτάκι  (1967)
  Η αδελφή μου θέλει ξύλο  (1966)
  Ο μπαμπάς μου ο τεντιμπόης  (1966)
  Διπλοπενιές  (1966)
  Εχω δικαίωμα να σ' αγαπώ  (1966)
  Φίφης ο ακτύπητος  (1966)
  Ησαΐα χόρευε  (1966)
  Ο μπαμπάς μου ο τεντυμπόυς  (1966)
  Ο Μελέτης στην Άμεσο Δράση  (1966)
  Πονηρός πράκτωρ Καραγκιόζης  (1966)
  Σκλάβοι της μοίρας  (1966)
  Δύσκολοι δρόμοι  (1965)
  Τα δίχτυα της ντροπής  (1965)
  Ένα έξυπνο, έξυπνο μούτρο  (1965)
  Και οι 14 ήταν υπέροχοι  (1965)
  Άλλος για το εκατομμύριο  (1964)
  Ήταν όλοι τους κορόιδα  (1964)
  Ο λαγοπόδαρος  (1964)
  Μια βδομάδα στον παράδεισο  (1964)
  Ο παράς κι ο φουκαράς  (1964)
  Πικρή μου αγάπη  (1964)
  Οι προικοθήρες  (1964)
  Η σωφερίνα  (1964)
  Τρία κορίτσια απ' το Αμέρικα  (1964)
  Ο Γιάννης τα' κανε θάλασσα  (1964)
  Aγάπησα και πόνεσα  (1963)
  Ο ανιψιός μου ο Μανώλης  (1963)
  Ο Θύμιος στη χώρα του γέλιου  (1963)
  Ένας βλάκας με πατέντα  (1963)
  Λενιώ η βοσκοπούλα  (1963)
  Mικροί και μεγάλοι εν δράσει  (1963)
  ΨευτοΘόδωρος  (1963)
  Το τεμπελόσκυλο  (1963)
  Τρίτη και 13  (1963)
  Η Ελληνίδα και ο έρωτας  (1962)

  Έξυπνοι και κορόιδα  (1962)
  Οι Γαμπροί της Ευτυχίας  (1962)
  Γαμπρός για κλάματα  (1962)
  Το καρπουζάκι  (1962)
  Κορόιδο γαμπρέ  (1962)
  Ο Μιχαλιός του 14ου Συντάγματος  (1962)
  Όταν λείπει η γάτα  (1962)
  Πεζοδρόμιο  (1962)
  Tέρμα τα δίφραγκα  (1962)
  Ο Θύμιος στη χώρα του στριπτίζ  (1962)
  Το έξυπνο πουλί  (1961)
  Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα κι ο κοντός  (1961)
  Μάνα μου, τον αγάπησα  (1961)
  Aγαπούλα μου  (1960)
  Το αγρίμι  (1960)
  Η Χιονάτη και τα 7 γεροντοπαλίκαρα  (1960)
  Kαλημέρα Αθήνα  (1960)
  Η κυρία δήμαρχος  (1960)
  Ο θησαυρός του μακαρίτη  (1959)
  Σαρακατσάνισσα  (1959)
  Mια ζωή την έχουμε  (1958
  Το εισπρακτοράκι  (1958)
  Ο λεφτάς  (1958)
  Mακριά απ' τον κόσμο  (1958)
  Tέσσερις νύφες κι ένας γαμπρός  (1958)
  Ο τζίτζικας κι ο μέρμηγκας  (1958)
  Το αμαξάκι  (1957)
  Μπαρμπα-Γιάννης, ο κανατάς  (1957
  Έχει θείο το κορίτσι  (1957)
  Κατά λάθος μπαμπάς  (1957)
  Λατέρνα, φτώχεια και γαρίφαλο  (1957)
  Της νύχτας τα καμώματα  (1957)
  Η καφετζού  (1956)
  Γλέντι, λεφτά και αγάπη  (1955)
  Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο  (1955)
  Η ωραία των Αθηνών  (1954)
  Χαρούμενο ξεκίνημα  (1954)
  Ο άλλος  (1952)
  Διπλή θυσία  (1945)
  Το λιμάνι των δακρύων  (1929)
  Μαρία Πενταγιώτισσα  (1929)

Примітки

Посилання 
 
 Біографія Васіліса Авлонітіса

Кіноактори XX століття
Грецькі актори
Люди на марках